Il doppio del torneo di tennis Waldbaum's Hamlet Cup 1999, facente parte dell'ATP Tour 1999, ha avuto come vincitori Olivier Delaître e Fabrice Santoro che hanno battuto in finale Jan-Michael Gambill e Scott Humphries 7-5, 6-4.

Teste di serie

 Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (campioni)
 Mahesh Bhupathi /  Wayne Ferreira (semifinali)

 Jiří Novák /  David Rikl (semifinali)
 Assente

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Waldbaum's Hamlet Cup 1999
ATP Tour 1999